Torre Perret – edificio storico di Amiens
 Torre Perret – torre d'osservazione di Grenoble